Brzeźnica, comune del Voivodato della Piccola Polonia
 Brzeźnica, comune del Voivodato di Lubusz